Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1987/88 war die 42. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war Viktoria Goch nach fünf Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger BV Altenessen 06 (Rückkehr nach elf Jahren), SC Schiefbau sowie die zweite Amateurmannschaft von Bayer 05 Uerdingen (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der SV Wermelskirchen, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der VfB Lohberg verließ die Verbandsliga nach drei Spielzeiten wieder, der Duisburger FV 08 nach sechs Jahren und die zweite Amateurmannschaft von Bayer 05 Uerdingen nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1987
Fußballsaison 1987/88